Futbolnyj klub Enerhija Nova Kachovka (ukrajinsky: Футбольний клуб «Енергія» Нова Каховка) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Nova Kachovka.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Enerhija s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1952 – FK Energija Novaja Kachovka (Futbolnyj klub Energija Novaja Kachovka)
 1992 – FK Enerhija Nova Kachovka (Futbolnyj klub Enerhija Nova Kachovka)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu  

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1952